Marry the Girl – film del 1928 diretto da Phil Rosen
Marry the Girl – film del 1935 diretto da Maclean Rogers
Marry the Girl – film del 1937 diretto da William C. McGann